Janina Szombara (1919–2022) – polska pianistka i pedagog, Honorowa Obywatelka Sanoka
 Władysław Szombara (1909–1984) – polski działacz społeczny i nauczyciel